Hiermann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Hiermann, österreichischer Skisportler
 Ludwig Hiermann (1897–1962), österreichischer Politiker